

Населені пункти та їхні частини
 Залесиці — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Залесиці — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Залесиці — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Залесиці — частина села Вевюрув у гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки